Ji Yun-Nam (em coreano: 지윤남; Hanja: 志尹南; Pyongyang, 20 de novembro de 1976) é um ex-futebolista norte-coreano que atuava como lateral-esquerdo. Atualmente está aposentado, defendia o April 25 Sports Group, da Coreia do Norte.

Carreira 
Com mais de 25 jogos pela Seleção Norte-Coreana, foi o autor do único gol norte-coreano na Copa do Mundo FIFA de 2010, que foi marcado na partida em que a Coreia do Norte perdeu por 2 a 1 contra o Brasil.

Se aposentou em 2016, aos 40 anos de idade.

Gols pela seleção

Ligações externas
Perfil do jogador em oGol

Naturais de Pyongyang
Futebolistas da Coreia do Norte
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010